MCX steht für:
 Flughafen Machatschkala (IATA-Code)
 MCX-Steckverbinder (Miniature CoaX), siehe Koaxialstecker #Steckverbinder der Typen MCX, MMCX und SSMCX
 Media Center Extender
 SIG MCX, deutsches Selbstladegewehr

mcx steht für:
 Mpiemo (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung